Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1999 года — третий в истории совместный мужской и женский чемпионат мира по конькобежному спорту, который прошёл с 13 по 15 марта 1998 года на стадионе «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).

Общие сведения 
На чемпионат приехали спортсмены из Германии, Японии, Нидерландов, России США, по три спортсмена из Канады, Норвегии и Румынии, по двое из Финляндии, Венгрии, Италии, Казахстана, Украины, Астрии, Чехии и Белоруссии.

Итоговые таблицы

Среди мужчин

Среди женщин

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Март 1998 года
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью